Колин — фамилия, имя, топоним.

Известные носители 
 Колин, Александр Иванович (род. 1978) — украинский шашист.
  (род. 1961) — мексиканский политик, депутат Конгресса Мексики (2001—2003).
 Колин, Иван Николаевич (1922—1985) — советский солдат, Герой Советского Союза (1944).
 Колин, Иосиф Моисеевич (1911—1972) — советский актёр.
  (род. 1953) — мексиканский политик, депутат Конгресса Мексики (2000—2003).
  (ур. Биско; род. 1982) — американская лучница, стрелок из блочного лука, обладатель Кубка мира по стрельбе из лука среди смешанных команд (2011, 2012), чемпионка мира среди женских команд в помещении (2007, 2012) и на открытом воздухе (2011).
  (род. 1974) — американская гребчиха, чемпионка Панамериканских игр по гребле на каноэ в двойках на 500 м (2003).
  (род. 1989) — мексиканский политик, депутат Конгресса Мексики (1997—2000, 2009—2012).
  (род. 1989) — бразильская актриса и певица, лауреат премии телеканала Globo за роль второго плана (2018).
 Колин, Маргарет (род. 1958) — американская актриса.
  (род. 1961) — мексиканский спортивный ходок, победитель Иберо-Американского чемпионата по лёгкой атлетике в ходьбе на 20 км (1986).
 Колин, Николай Фёдорович (1878—1973) — русский, французский и немецкий актёр.
  (род. 1961) — мексиканский спортивный ходок, серебряный медалист чемпионата Центральной Америки и Карибского бассейна по лёгкой атлетике в ходьбе на 20 км (1967).
 Колин, Павел Степанович (1926—1982) — советский государственный деятель, 1-й секретарь Красноярского городского комитета КПСС.
  (1937—2017) — мексиканский нейрофизиолог и научный журналист, президент Мексиканской академии наук (2000—2001), лауреат Премии Калинги (2011).
 Колин, Рикарно (род. 1987) — маврикийский боксёр.
  — американский автор песен и музыкант, лауреат премии «Грэмми» за рок-песню (2002).
 Колин, Юрген (род. 1981) — нидерландский футболист.

  (1930—2012) — мексиканский физик, лауреат Национальной премии в области искусств и наук в категории физико-математических и естественных наук (1988).

Топоним 
 Ко́лин (чеш. Kolin) — город в Среднечешском крае Чехии, на реке Лабе.
 Колин (чеш. Okres Kolín) — один из 12 районов Среднечешского края Чешской Республики.

См. также